Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Kim Warwick che hanno battuto in finale Balázs Taróczy e Eliot Teltscher 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (primo turno)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (quarti di finale)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (primo turno)

 Ivan Lendl /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Hank Pfister /  Butch Walts (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Geoff Masters (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1980